Полянівка — село в Україні, в Мелітопольському районі Запорізької області.
 Полянівка — село у Вітківському районі Гомельської області Білорусі.
 Полянівка — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває в Люблінському воєводстві Томашівського повіту, ґміни Криніце.
 Полянівка — село у Пластовському районі Челябінської області Росії.
 Полянівка — річка в Смоленській області Росії.

Див. також 
 Поліянівка